Mayacentrum är ett släkte av spindeldjur. Mayacentrum ingår i familjen Thelyphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gisselskorpioner
Mayacentrum